Le Tronchet (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Le Tronchet (Sarthe) – francuska gmina w regionie Kraj Loary